Гран-при Бразилии 1986 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1986 года. Прошёл на  автодроме имени Нельсона Пике в Жакарепагуа, Бразилия. Соревнования состоялись 23 марта 1986 года.

Гонка 

|}

Круги лидирования
 Айртон Сенна — 4 (1–2, 19, 41);
 Нельсон Пике — 50 (3–18, 27–40, 42–61);
 Ален Прост — 7 (20–26).

 30-й подиум для Нельсона Пике и 10-й для Айртона Сенны.
 Первая гонка для команды Benetton (а также для Герхарда Бергера и Тео Фаби в её составе).
 Дебют в Формуле-1 Алессандро Наннини и Джонни Дамфриза.
 Первые старты: Нельсона Пике за Williams, Кеке Росберга за McLaren, Элио де Анджелиса за Brabham, Рене Арну за Ligier, Патрика Тамбе за Haas Lola, Андреа де Чезариса за Minardi, Кристиана Даннера за Osella. Возвращение Риккардо Патрезе в Brabham, а Марка Зурера в Arrows.
 Мартин Брандл впервые заработал очки, которые потом не были аннулированы.

Ссылки 
 
 
 
 Обзор гонки на f1news.ru

Гран-при Бразилии
Март 1986 года